Смолер (немачка варијанта — -{Schmaler}-) лужичкосрпско је презиме:

 Јан Арношт Смолер (1816—1884) био је радник лужичкосрпског националног покрета.
 Корла Јан Смолер (1791—1848) био је лужичкосрпски учитељ.
 Марко Смолер (1857—1941) био је лужичкосрпски уредник новина „-{Serbske Nowiny}-”.
 Хандриј Смолер (1693—1729) био је лужичкосрпски парохијски свештеник.

Лужичкосрпска презимена